Zkratka AMO má více významů:

 Asociace pro mezinárodní otázky – český think-tank
 ArcelorMittal Ostrava – česká hutnická firma
 Archiv města Ostravy – městský archiv